

Pseudonyme 
 Sana Minatozaki, dit Sana, chanteuse japonaise membre du girl group sud-coréen Twice.

Prénom 
 Samya Hassani (2000-), footballeuse internationale marocaine

Patronyme 
 Mama Sana (1900-1997), chanteuse et musicienne malgache.
 Tobias Sana (1989-), footballeur international suédois.

Villes et lieux 
 Sanaa aussi orthographié Sana, Sana'a ou Sanaá, la capitale du Yémen ;
 Sana, rivière au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine ;
 Sana, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Sana, une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Saná, un village de Chalcidique, en Grèce ;
 Sana, une commune du Mali ;
Zaña ou Saña est une ville du Pérou, dans la région de Lambayeque.

Sigles 
 SANA : Société Auxiliaire de Navigation Aérienne ;
 SANAE : Expéditions nationales de l'Afrique du Sud en Antarctique ;
 SANAA est une agence d'architecture japonaise ;
 SANA : Syrian Arab News Agency (Agence Arabe Syrienne d'Information).

Voir aussi 
 Ölürüm Sana : troisième album du chanteur turc Tarkan ;
 Mens Sana Basket : équipe de basket-ball italienne ;
 Bleimor-Sana : organisation de scouts bretons ;
 Sana : agence de presse officielle de la Syrie ;
 Sanatorium.

Homonymie de toponyme